Colombi – uccelli appartenenti alla famiglia delle columbidae
 Colombi – plurale di colombo

Persone 
 Arturo Colombi (1900-1983) – politico, sindacalista e partigiano italiano
 Edmondo Colombi (1928) – ex calciatore italiano
 Giovanna Colombi (1916) – compositrice e paroliera italiana
 Giulio Colombi (1916–...) – calciatore italiano
 Giuseppe Colombi (1635-1694) – compositore e musicista italiano
 Goffredo Colombi (1921) – ex calciatore italiano
 Marchesa Colombi, pseudonimo di Maria Antonietta Torriani (1840-1920) – scrittrice e femminista italiana
 Mario Colombi Guidotti (1922-1955) – scrittore e critico letterario italiano
 Maurizio Colombi (1965) – commediografo, attore e regista teatrale italiano
 Nicole Colombi (1995) – marciatrice italiana
 Piero Colombi (1899-1960) – giornalista ed editore italiano
 Plinio Colombi (1873-1951) – pittore e grafico svizzero
 Simone Colombi (1991) – calciatore italiano